A spanyol nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Jerezben rendezték május 5-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

|}

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

MotoGP

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

Spanyol
motogp
Andalúzia